Rappu steht für:
 Rappu (Weinsorte)
 Rappu Falls, Wasserfall
Siehe auch:
 Rapoo